Brad Evans (voetballer), Amerikaans voetballer.
 Brad Evans (wielrenner), Nieuw-Zeelands wielrenner.